Кентербері () — стародавнє місто з населенням 43 тис осіб. Кафедра примата Англіканської церкви. (, )

На честь міста в Англії названо низку інших топонімів:

Кентербері — передмістя Мельбурну з населенням 8 тис осіб. ().
 Кентербері — передмістя Сіднею з населенням 6 тис осіб. ().

Кентербері — адміністративний регіон на Південному острові з населенням 566 тис осіб.

Кентербері — місто, штат Коннектикут
 Кентербері — місто, штат Нью-Гемпшир

Персоналії 
 Чендлер Кентербері — американський актор.

Сонячна система 
 3563 Кентербері — астероїд, відкритий  двома студентами в регіоні Кентербері Нової Зеландії. (Головний пояс астероїдів)

Інше 
 Кентербері Юнайтед — напівпрофесійний новозеландський футбольний клуб міста Крайстчерч, який виступає в прем'єр-лізі АСБ.